Reprezentacja Egiptu w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Egiptu. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Afryki 

Piłka ręczna w Egipcie
Egipt
Egipskie reprezentacje narodowe